Nello sci nordico agli VIII Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1960 a Squaw Valley (Stati Uniti), vennero assegnate medaglie in otto specialità.

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo, sia maschili sia femminili, furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1960, dei quali costituirono la ventitreesima edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. Per quel che concerne la partecipazione, come nell'edizione precedente la Germania Est e la Germania Ovest presentarono un'unica squadra.

A Squaw Valley fece il suo debutto anche un'altra specialità dello sci nordico, il biathlon (evoluzione dell'antica pattuglia militare). Tradizionalmente, tuttavia, le gare di biathlon - poste sotto l'egida di una federazione internazionale distinta dalla FIS - vengono considerate separatamente rispetto alle altre specialità dello sci nordico.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Salto con gli sci

Sci di fondo

15 km

30 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

10 km

Staffetta 3x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 08
Sport agli VIII Giochi olimpici invernali
Sci nel 1960